Иван Павлов Аршинков е български актьор.  Роден в София през 01.10.1962. Баща Павел Стоянов Аршинков (оператор- Тримата глупаци), майка Христина Кирилова Аршинкова (художник - сънчо)

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Иван Аршинков в КиноПоиск
 Иван Аршинков в Синефиш

Български актьори и актриси